Hendrik Jacob Herman Modderman kan betrekking hebben op:
Hendrik Jacob Herman Modderman sr (1796-1859) - advocaat, kantonrechter, lid Tweede Kamer en raadsheer Hoge Raad
Hendrik Jacob Herman Modderman jr. (1869-1926) - burgemeester van Bleiswijk, Moerkapelle en Naaldwijk, kleinzoon van de vorige